Daniel Kowalski (Singapur, 1975), nedador australià de mitja i llarga distància 
 Mateusz Kowalski (1986 Cracòvia), futbolista polonès